Paul Vermehren ist der Name folgender Personen:

* Paul Vermehren (Jurist) (um 1660–1729), deutscher Jurist, Postkommissar und Autor
 Paul Vermehren (Ratsherr) († 1750), deutscher Kaufmann und Ratsherr
 Paul Vermehren (Architekt) (1848–1944), deutscher Architekt
 Paul Vermehren (Künstler) (1904–1964), deutscher Maler, Graphiker und Sänger 
 Paul Werner Vermehren, siehe Werner Vermehren (1890–1986), deutscher Marineoffizier